Европско првенство у кошарци за жене 2021. или само Евробаскет за жене 2021. било је 38. издање овог континенталног кошаркашког такмичења које организује ФИБА Европа. Домаћини првенства били су Француска и Шпанија (трећи пут се првенство организовало у више држава), а оно се одржавало од 17. до 27. јуна 2021. године. Титулу шампиона је бранила репрезентација Шпаније. Белгија је освојила треће, Француска друго, а Србија прво место.

Избор домаћина 
ФИБА Европа је саопштила 18. априла 2019. године да су се четири кошаркашка савеза пријавила за домаћинство Евробаскета за жене 2021:

  / 
  / 

Дана 15. јула 2019, у Минхену, одлучено је да ће Шпанија и Француска бити домаћини такмичења.

Квалификоване репрезентације

Дворане

Жреб 
Шешири су саопштени 3. марта 2021. а жреб је одржан 8. марта 2021. године у Валенсији.

Групна фаза 
Напомена: време одржавања утакмица је локално (UTC+2)

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Елиминациона фаза 

Разигравање од 5. до 8. места

</onlyinclude>

Квалификације за четвртфинале

Четвртфинале

Поредак од 5. до 8. места

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Званичан веб-сајт

Европско првенство у кошарци за жене 2021.
Европско првенство у кошарци за жене
Сезона 2020/21. у европској кошарци
Кошарка у Шпанији
Кошарка у Француској
Спорт у Валенсији